Сенцово — название географических объектов в России.

Населённые пункты

Калининградская область 
 Сенцово — село в Черняховском районе.

Костромская область 
 Сенцово — деревня в Костромском районе.

Липецкая область 
 Сенцово — село в Липецком районе.

Московская область 
 Сенцово — деревня в городском округе Озёры.

Новгородская область 
 Сенцово — деревня в Поддорском районе.

Рязанская область 
 Сенцово — деревня в Сасовском районе.

Тверская область 
 Сенцово — посёлок в Весьегонском районе.
 Сенцово — посёлок в Торжокском районе.

Тульская область 
 Сенцово — посёлок в Ясногорском районе.

Железнодорожный пункт 
 Сенцово — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в одноимённом селе Липецкого района Липецкой области.